Сан Бернардино има више значења:
 Сан Бернардино
 Округ Сан Бернардино
 San Bernardino, Ascoli Piceno
 San Bernardino, Cuneo
 San Bernardino, Genoa
 San Bernardino, La Spezia
 San Bernardino, Lucca
 San Bernardino, Novara
 San Bernardino, Ravenna
 San Bernardino, Reggio Emilia
 San Bernardino, Torino
 San Bernardino, Verona
 San Bernardino, Viterbo